Вестье — фамилия. Носители:

 Вестье, Антуан (1740—1824) — французский художник.
 Вестье, Мари-Николь (1767—1846) — французская художница.